Тази страница представя турнира за Купата на България, проведен през сезон 1995/96 година. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

I и II кръг 
Липсват данни за изиграните мачове

III кръг 
25 октомври 1995 г.

1/16 финали 
7 ноември 1995 г.:

8 ноември 1995 г.:

1/8 финали 
29 ноември и 9 декември 1995 г.:

29 ноември и 16 декември 1995 г.:

1/4 финали 
5 и 20 март 1996 г.:

6 и 20 март 1996 г.:

Полуфинали 
3 и 17 април 1996 г.:

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Киров (35)

 Финалът е прекратен в 75-ата минута при резултат 1:0 за Славия. Тогава президентът на Левски Томас Лафчис изважда отбора от терена, недоволен от съдийството на главния рефер М. Митрев. БФС присъжда купата в полза на Славия със служебен резултат 4:0.

 Съдия: Митко Митрев (София)

Източници 
 bulgarian-football.com

96